Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2016/2017 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 4 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej, Klasie A (2 grupy) oraz Klasie B (3 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 Ekstraklasa - Korona Kielce
 I liga - brak
 II liga - brak
 III liga, gr. IV - Spartakus Daleszyce, Wierna Małogoszcz, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=1|

||rowspan=13|

Klasa Okręgowa

Klasa A

grupa Kielce

grupa Sandomierz

Klasa B

grupa Kielce I

grupa Kielce II

grupa Sandomierz

Baraże o IV ligę 
W związku z wycofaniem się Korony II Kielce po zakończeniu sezonu, o ostatnie miejsce w IV lidze na następny sezon walczyła 17. drużyna IV ligi (Unia Sędziszów) z 3. drużyną Klasy Okręgowej (Granat Skarżysko-Kamienna).

zwycięzca: Unia Sędziszów

Przypisy

Bibliografia 

 http://www.90minut.pl/

Sport w województwie świętokrzyskim